JB steht für:
 Chevrolet Master, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 die malaysische Stadt Johor Bahru 
  Jim Block, eine Selbstbedienungsrestaurant-Kette der Block Gruppe
 Jungfraubahn, eine Zahnradbahn im Berner Oberland in der Schweiz
 Chemins de fer du Jura bernois, kurz Jura bernois, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Justizbehörde (Hamburg), das hamburgische Landesjustizministerium
 die Initialen und ein Kürzel des britischen Rennfahrers Jenson Button
 die Initialen und ein Kürzel des US-amerikanischen Schauspielers und Sängers Jack Black
 die Initialen und ein Kürzel des kanadischen Pop- und R&B-Sängers Justin Bieber
 die Initialen und ein Kürzel des deutschen Schauspielers und Sängers Jaden Bojsen
 die Versionen 4.1–4.3 des Betriebssystems Android, Codename Jelly Bean
 Justerini & Brooks (kurz J&B), ein Wein- und Spirituosenhersteller

JB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Kreis Jüterbog (auslaufend)
 Norwegen: Otta in der Provinz Innlandet

JB